Le Grand Prix moto d'Allemagne 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition se déroule du 10 au  sur le Sachsenring.

C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classements

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Sport en Allemagne en 2015
Sport en juillet 2015
All